La línea 3 de los Transportes Urbanos de Santander (TUS) es una línea de autobús del municipio de Santander en Cantabria (España), que recorre longitudinalmente el término municipal desde Ojaiz, en Peñacastillo hasta El Sardinero, y sirve para la conexión de Peñacastillo con el centro de Santander.
A partir de Puertochico, el recorrido de la línea varía según la época del año. Así, durante el curso universitario la línea discurre por el Túnel de Puertochico hasta el Campus de Las Llamas donde se sitúan la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y varios centros docentes de la Universidad de Cantabria. El resto del año la línea tiene su final en el Intercambiador del Sardinero.

Paradas

Transbordos 

Estas son las líneas que coinciden en las mismas paradas de la Línea 3:

Horarios 

En verano, los autobuses dirección Ojaiz tienen su salida desde la parada de Brisas entre las 11:00 y las 20:26, mientras que fuera de ese horario la parada final es el Paseo de Pereda, n.º 35, tanto los días laborables como sábado y domingos.

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial del TUS
 Página oficial del Ayuntamiento de Santander
 Información de paradas y estimaciones

Transportes Urbanos de Santander